Sloveense plaatsen in drie gemeenten:
Babna Gora (Trebnje)  
Babna Gora (Šmarje pri Jelšah)
Babna Gora (Dobrova-Polhov Gradec)